Джон Кэ́мпбелл (; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Новой Зеландии участник двух  (оба раза — бронзовые призёры). В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник  (заняли десятое место). Призёр чемпионатов Новой Зеландии среди мужчин и среди смешанных пар.

В «классическом» кёрлинге играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : бронза (, ).
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его дочь Натали Терлоу (урожд. Натали Кэмпбелл) — тоже кёрлингистка, они много раз играли вместе в смешанных парах, в том числе на .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling
 John Campbell - Search - New Zealand Curling
 Видео: 

Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии